

Patronyme 
 David Diringer (1900-1975), linguiste, paléographe et historien de l'écriture britannique.
 Elsa Diringer (née en 1982), réalisatrice et scénariste française.